Analges är ett släkte av spindeldjur som beskrevs av Christian Ludwig Nitzsch 1818. Analges ingår i familjen Analgidae.

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kvalster
Analges